Partidul Comunist Rus se poate referi, în funcție de contextul istoric. la:

Partidul Social Democrat al Muncii din Rusia, predecesorul  
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

sau la dou partide din perioada recentă:

 Partidul Comunist al RSSFR
 Partidul Comunist al Federației Ruse